Gosławice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
de la voïvodie de Basse-Silésie
 Gosławice, un village 

de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Gosławice, un village 

de la voïvodie de Łódź
 Gosławice, un village du powiat de Kutno
 Gosławice, un village du powiat de Łowicz
 Gosławice, un village du powiat de Radomsko

de la voïvodie d'Opole
 Gosławice, un village 

de la voïvodie de Petite-Pologne
 Gosławice, un village